Robert H. Mounce (1921-2019) – biblista e accademico statunitense
 William D. Mounce (1953) – grecista e biblista statunitense